Lekkoatletyka na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1999 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Sportski Park Mladost w chorwackim Zagrzebiu od 11 do 16 sierpnia 1999.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

1999 w lekkoatletyce
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1999
1999
Lekkoatletyka w Chorwacji